Leszczka – rzeka, dopływ Nurca
 Leszczka – wieś w woj. podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze
 Leszczka Duża – wieś w woj. podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Perlejewo
 Leszczka Mała – wieś w woj. podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Perlejewo

Zobacz też 
 Leszczków